Соревнования по парусному спорту проводились на четырёх летних Универсиадах — в 1999, 2005, 2011 и 2019 годах.

Призёры соревнований

Мужчины

Класс «470»

Класс «RS:X»

Класс «Лазер»

Класс «Mistral One Design»

Windsurfing (неизвестный класс)

Женщины

Класс «470»

Класс «RS:X»

Класс «Лазер-радиал»

Класс «Mistral One Design»

Windsurfing (неизвестный класс)

Класс «Europe»

Командные соревнования

Класс «470»

Класс «Техно-293»

Класс «Лазер-радиал»

Матчевые гонки (Match racing)

Смешанная команда (Mixed Team)

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Sailing - FISU
  (статистика по Универсиадам 1959-2019; на стр. 172 — главка «Sailing», «Парусный спорт», в т.ч. с медалистами всех соревнований по этому виду спорта на Универсиадах)
 Международная федерация парусного спорта (World Sailing)